Террьенте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Занимает площадь 48.05 км². Население — 186 человек (на 2010 год). Расстояние — 13 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Turismo de Aragón. Terriente

Муниципалитеты Теруэля